Бори́с Красно́в:
 Краснов, Борис Аркадьевич (1961—2021) — российский художник-сценограф, дизайнер.
 Краснов, Борис Иванович (1933—2007) — российский политолог, профессор РГСУ,
 Краснов, Борис Николаевич — физик-ядерщик, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ.